Qidong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kreis Qidong (祁东县) der bezirksfreien Stadt Hengyang (衡阳市) in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Qidong (Hengyang)
die kreisfreie Stadt Qidong (启东市) der bezirksfreien Stadt Nantong (南通市) in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Qidong (Nantong)